Název Benešovice má více sídel:
 Benešovice, obec v okrese Tachov
 Benešovice (Brloh), část obce Brloh v okrese Pardubice
 Benešovice (Všelibice), část obce Všelibice v okrese Liberec

Podobné názvy 
 Benešov (rozcestník)

Externí odkazy